Delectopecten binominatus är en musselart som först beskrevs av Hanna 1924.  Delectopecten binominatus ingår i släktet Delectopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
binominatus